Corongo (stad), een stad in Peru
Corongo (provincie), een provincie van Peru
Corongo (district), een district van Peru